CGIS peut désigner :
 Coast Guard Investigative Service, service des garde-côtes américains ;
 Système canadien d'information géographique, Canada Geographic Information System ou CGIS en anglais ;
 Compagnie générale d'immobilier et de services, entreprise de construction et immobilier.